Le magistrat renvoie à un terme de l'Antiquité romaine.

Aujourd'hui, un magistrat désigne, au sens large, un fonctionnaire public en position d'autorité. C'est ainsi que l'on dit souvent du président de la République qu'il est le premier magistrat du pays ou des maires qu'ils sont les magistrats communaux. C'est pourquoi on parle dans certains cas de magistrature d'influence.

 Magistrat : exerçant la profession de rendre la justice ou de requérir au nom de l'État en France.
 Magistrat (Guinée)
 Un magistrat est une espèce de primate.
 Un magistrat est un couteau à viande de cuisine.
 L'administration municipale de certaines villes sous forme collégiale au Moyen-Âge et jusqu'au 
 Le magistrat de Lille
 Le magistrat de Bruxelles
 Le Magistrat de la ville de Strasbourg